Храм Святого Харлампия (Харлампиевская церковь) — храм, посвящённый священномученику Харлампию Магнезийскому.

 Харлампиевская церковь (Иркутск)
 Харлампиевская церковь (Кишинёв)
 Храм Святого Харалампия (Сочи)